Mafikengia ciliata — вид мух из семейства каллифориды (Calliphoridae), единственный в составе рода Mafikengia. Назван по месту обнаружения (Mafikeng, ЮАР).

Распространение 
Распространены в Афротропике (Mafikeng, ЮАР).

Описание 
Мухи мелкого размера (около 4 мм), основная окраска жёлтая. От близких групп отличается следующими признаками: крыловая жилка R1 сверху оголена; парафациальная зона очень широкая, шире ширины первого членика жгутика; аристальные волоски примерно равны ширине первого флагелоомера; есть две крупные латероклинатные орбитальные щетинки; ментум широкий, лодкообразный; щупики жёлтые на всем протяжении; затылок слегка расширен; нижний калиптер широкий; развиты брюшные тёмные полосы по заднему краю тергитов. Термитофилы, найдены на гнезде Odontotermes. Близок к роду Termitoloemus.

Примечания

Литература 
 
 

Каллифориды
Монотипические роды двукрылых
Насекомые Африки
Животные, описанные в 2011 году
Термитофилы